Дом Грибушина — архитектурные памятники:

 Дом Грибушина — в Перми
 Дом Грибушина — в Кунгуре